Ринконсито има више значења:

 Ринконсито (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ринконсито, Алберто Ернандез (Хенаро Кодина), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику